Slovo serve může mít více významů:

 serve – umělý jazyk vytvořený prof. Otakarem T. Kunstovným (* 1884 – † 1945), dokončen byl za druhé světové války, tehdejší lingvisté ho považovali za lepší umělý jazyk, než je esperanto
 SERVE (zkratka původem v anglickém ) – experiment amerického Pentagonu, aby vojenský personál USA mohl volit přes internet

Slovo serve se také vyskytuje v následujícím názvu:

Serve the Servants – píseň od skupiny Nirvana z alba In Utero

Podobné výrazy 
 server
 servis